Ravnsbjerg kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Ravnsbjerg (Esbjerg Kommune) – en landsby og et ejerlav i Guldager Sogn, Esbjerg Kommune
 Ravnsbjerg (Gangsted Sogn) – et areal i Gangsted Sogn, Horsens Kommune
 Ravnsbjerg (Kristkirkens Sogn) – en bebyggelse i Kristkirkens Sogn, Kolding Kommune
 Ravnsbjerg (Ravnsbjerg Sogn) – en bebyggelse i Ravnsbjerg Sogn, Aarhus Kommune
 Ravnsbjerg (Rinkenæs Sogn) – en bebyggelse i Rinkenæs Sogn, Sønderborg Kommune
 Ravnsbjerg (Slangerup Sogn) – en bebyggelse i Slangerup Sogn, Frederikssund Kommune
 Ravnsbjerg (Sønder Nissum Sogn) – en bebyggelse i Sønder Nissum Sogn, Holstebro Kommune
 Ravnsbjerg (Toksværd Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Toksværd Sogn, Næstved Kommune
 Ravnsbjerg (Øster Hornum Sogn) – et areal i Øster Hornum Sogn, Rebild Kommune